Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 854 dans le monde.

 RS-854 au Brésil
 Route nationale 854 en France